La Coupe Davis 1984 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 24 février au 18 décembre dans différents lieux.

La Suède (finaliste sortante) remporte son  grâce à sa victoire en finale face aux États-Unis par quatre victoires à une.

Contexte 
Le « Groupe Mondial » de l'édition 1984 de la Coupe Davis met aux prises seize équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale ( & ),
 les nations ayant remporté leur match de barrage (),
 les nations promues dans leur zone continentale ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe mondial. Un total de 62 nations participent à la compétition :
 16 dans le « Groupe Mondial »,
 9 dans la « Zone Amérique »,
 12 dans la « Zone Est » (incluant l'Asie et l'Océanie),
 25 dans la « Zone Europe » (incluant l'Afrique).

Déroulement du tournoi 
La Coupe Davis 1984 est remportée par l'équipe de Suède qui bat les États-Unis sur la terre battue de Göteborg. Cette victoire est vécue comme un triomphe du tennis suédois. Le Royaume entre dans la cour des grandes nations car son équipe gagne la Coupe Davis sans le champion Björn Borg, retraité depuis deux ans, mais avec une nouvelle génération. Son chef de file s'appelle Mats Wilander, 20 ans, et déjà vainqueur de Roland-Garros. En finale, il bat d'entrée Jimmy Connors en trois sets. Mais l'exploit est signé d'Henrik Sundström (20 ans lui aussi) qui bat le terrible John McEnroe en cinq manches pour permettre à la Suède de mener 2 à 0 le vendredi soir. McEnroe était le numéro un mondial et n'avait perdu que deux matchs cette saison-là sur le circuit ATP. Le point décisif est apporté par la paire Anders Järryd- Stefan Edberg (18 ans) qui bat McEnroe-Fleming en quatre sets. 
Durant cette campagne, la Suède a utilisé cinq joueurs : Mats Wilander, Henrik Sundström, Anders Järryd, Stefan Edberg et Joakim Nyström.
Les États-Unis semblaient très forts puisqu'ils alignaient en même temps John McEnroe et Jimmy Connors qui refusait souvent de jouer pour son pays. Mais la terre battue n'était pas une surface favorable à ces deux champions.

En 2018, Mats Wilander déclare : .

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintien pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1985.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1984 se joue entre la Suède et les États-Unis.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du « Groupe Mondial ». Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1985. Les nations vaincues participent à leur zone géographique respective. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 28 au 30 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1984 de l'ATP
 World Team Cup 1984
 Coupe de la Fédération 1984

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1984
Coupe Davis
Davis